Speechless (1994), een film uit 1994
 Speechless (2008), een film uit 2008
 Speechless (Beverly Hills, 90210), de zesde aflevering van het zesde seizoen van het tienerdrama Beverly Hills, 90210
 Speechless (Michael Jackson), een single van Michael Jackson van het album Invincible
 Speechless (Robin Schulz), een single van Robin Schulz samen met Erika Sirola
 Speechless (televisieserie), een sitcom gestart in 2016 van de Amerikaanse zender ABC